L'autoroute de l'Ouest est le nom de :
 l'autoroute algérienne A3, qui relie Alger à Maghnia ;
 l'autoroute autrichienne A1, qui relie Vienne à Wals-Siezenheim ;
 l'autoroute française A13, qui relie Paris à Caen ;
 l'autoroute hongroise M1, qui relie Budapest à la frontière autrichienne ;
 l'autoroute portugaise A8, qui relie Lisbonne à Leiria ;
 l'autoroute roumaine A1, qui relie Bucarest à Nădlac.

Voir aussi